Biver  steht für:

 Biver (Bouches-du-Rhône), Ortsteil der französischen Gemeinde Gardanne

Biver ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Claude Biver (* 1949), Schweizer Unternehmer und Manager in der Uhrenindustrie
 Marc Biver (* 1951), luxemburgischer Manager im Sportbereich
 René Biver (1920–1983), luxemburgischer Radsportler

Siehe auch:
 Piver